Петру́ччи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Петруччи, Джованни (род. 1945) — деятель итальянского олимпийского движения.
 Петруччи, Джон (род. 1967) — американский гитарист-виртуоз.
 Петруччи, Лоретто (1929—2016) — итальянский шоссейный велогонщик.
 Петруччи, Оттавиано (1466—1539) — итальянский издатель, основоположник нотопечатания.
 Петруччи, Чезаре — флорентийский государственный деятель, последовательный сторонник синьории Медичи.